Bănică este un nume de familie românesc:

Alexandra Bănică, nume de scenă Alexyia, cântăreață
Andreea Bănică (1978-), cântăreață
Andreea Marin Bănică (1974-), prezentatoare de televiziune
Andrei Bănică (1977-), canotor
Nicușor Bănică (1984-), fotbalist
Ștefan Bănică, Sr. (1933-1995), actor și cântăreț
Ștefan Bănică, Jr. (1967), actor
Theodora Bănică (1988), model din Luxemburg

Nume de familie românești